Сан-Эсте́бан-де-Горма́с () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 406,71 км². Население 3291 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal oficial de la población
 La frontera del Duero — Historia de San Esteban de Gormaz

Муниципалитеты Сории